Arinna; Felső-Hatti egyik városa, Hattuszaszhoz közel
 Avarna; Lukka egyik települése a Xanthosz partján, amelynek luvi neve: Arñna, klasszikus görög Xanthosz